

Geografia
 Municipalità di Yorke Peninsula – Local Government Area nell'Australia Meridionale
 Penisola di Yorke, in inglese Yorke Peninsula – penisola a nordovest e a ovest di Adelaide nell'Australia Meridionale
 Yorke Island o Masig – isola corallina dello Stretto di Torres nel Queensland in Australia

Persone
 Billie Yorke (1910-2000) – tennista britannica
 Charles Philip Yorke (1764-1834) – politico e ammiraglio britannico 
 Charles Yorke, IV conte di Hardwicke (1799-1873) – ammiraglio e politico inglese
 Charles Yorke, V conte di Hardwicke (1836-1897) – politico inglese
 Dwight Yorke (1971) – ex calciatore trinidadiano, di ruolo attaccante
 Edith Yorke, nata Edithe Byard (1867-1934) – attrice inglese
 Gabriel Yorke (1952) – attore statunitense
 James Yorke (1941) – matematico e fisico statunitense
 Joseph Sidney Yorke (1768-1831) – politico e ammiraglio inglese
 Margaret Yorke, nata Margaret Beda Nicholson Larminie (1924-2012) – scrittrice britannica
 Philip Yorke, I conte di Hardwicke (1690-1764) – politico inglese
 Philip Yorke, III conte di Hardwicke (1757-1834) – politico inglese
 Thomas Edward Yorke, detto Thom (1968) – cantautore, polistrumentista e compositore britannico